

Елм-Гроув — селище, штат Вісконсин
 Елм-Гроув — переписна місцевість, штат Оклахома